Кизляро-Гребенские казачьи полки (в ед. числе ) — казачий полк, а также несколько одноимённых полков 2-й и 3-й очереди, в составе Терского казачьего войска иррегулярных сил Российской империи. Сформирован а из Гребенского и Кизлярского казачьих полков, находился в строю до событий Октябрьской революции. В полку/полках служили, в основном, гребенские и кизлярские казаки.

Формирование 
а российским императором утверждено новое положение Военного совета № 48607 () о воинской повинности, содержании и изменении штатов строевых частей Кубанского и Терского казачьих войск. а приказом № 226 положение было объявлено по военному ведомству, а это положение объявлено военным министром Д. А. Милютиным Правительствующему сенату.

Положение вступало в действие с а, среди множества его пунктов, изменение штатов строевых частей и привело к формированию Кизляро-Гребенского казачьего полка. Причиной послужило упразднение бригад, которые стали полками. Наряду с другими бригадами Терского казачьего войска, 3-я бригада также была преобразована в полк. Состояла бригада из Гребенского и Кизлярского казачьих полков, по причине чего, после переформирования, стала именоваться Кизляро-Гребенским казачьим полком, который получил тот же, что и у бригады номер — 3-й.

Список станиц полкового округа 
 Александрийская,
 Александро-Невская,
 Барятинская,
 Бороздинская,
 Гребенская,
 Грозненская,
 Дубовская,
 Ермоловская,
 Ильинская,
 Калиновская,
 Каргалинская,
 Кахановская,
 Курдюковская,
 Николаевская,
 Петропавловская,
 Романовская,
 Савельевская,
 Старогладковская,
 Червлённая,
 Шелковская, 
 Щедринская.

Строевой состав 
Вновь образованный Кизляро-Гребенской казачий полк, как и все терские конные полки, согласно новому положению был 4-х сотенным, в отличие от кубанских конных полков — 6-и сотенных. Как и прочие конные полки Кубанского и Терского казачьих войск, полк теперь мог в военное время увеличиваться в своём составе или числе призывом льготных казаков.

Согласно «Военной энциклопедии» 1912 года и «Советской военной энциклопедии» 1977 года, Кизляро-Гребенской казачий полк ещё в 1870 году имел по полку 2-й и 3-й очереди (в СВЭ — три полка по 900 человек). Однако, далее автор статьи «Гребенские казаки» в ВЭ подъесаул Л. И. Чирков оговаривается, что гребенские и кизлярские казаки выставляли по 3 полка несколько позднее — во время Русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

В «Хрониках гвардейских казачьих частей» 1912 года и в «Памятке Гребенца» 1916 года, сообщается дата разделения Кизляро-Гребенского казачьего полка (уже в мирное время) на полки трёх очередей — а.

12 января 1879 года полку пожаловано шефство наследного великого герцога (с 9 апреля 1883 — великого герцога) Фридриха Мекленбург-Шверинского. После разделения полка в 1882 году на очереди шефство сохранено за полком первой очереди и сохранялось до 9 апреля 1897 года. 26 августа 1904 года 1-му полку присвоено почётное шефство генерала Ермолова и велено именоваться 1-м Кизляро-Гребенским генерала Ермолова полком.

Высочайшим приказом от 23 августа 1916 года 1-му Кизляро-Гребенскому генерала Ермолова полку пожаловано шефство императора Николая II и велено именоваться 1-м Кизляро-Гребенским Его Величества полком.

Знаки различия

Старшинство полка 
а именным указом российского императора № 53325, объявленным по военному ведомству в приказе № 106 (), было установлено старшинство полков Кубанского и Терского казачьих войск, а также старшинство самих этих войск. Самое старое старшинство получил Кизляро-Гребенской казачий полк — с 1557 года. По его старшинству, с этого же года, стало считаться и старшинство всего Терского казачьего войска, в составе которого полк находился. Дата эта была приурочена к основанию терским воеводой Л. З. Новосильцевым () острога Терка/Терки (Сунженский острог) на реке Терек (старорусск. Терка/Терки) напротив впадения в него Сунжи (старорусск. Сююнча, Сунша). Однако, современные исследователи (напр. видный кавказовед Е. Н. Кушева) утверждают, что основание данного острога произошло не в 1577, а в 1578 году, также сегодняшней науке известно, что это было уже второе строительство острога Русским государством на этом месте.

Компании полка

Русско-турецкая война 1877—1878 годов 

В период Русско-турецкой войны 1877—1878 годов, помимо одного Кизляро-Гребенского казачьего полка, было сформировано, в основном из гребенских и кизлярских казаков, ещё два Кизляро-Гребенских казачьих полка (так называемые полки 2-й и 3-й очереди).

1-й Кизляро-Гребенской казачий полк 
Полк существовал и ранее — в мирное время. В период Русско-турецкой войны 1877—1878 годов оставался на Северном Кавказе, участвуя в подавлении Восстания в Чечне и Дагестане 1877 года, а также неся службу по охране казачьих станиц.

Знаки отличий

 Полковой штандарт - георгиевский " За военные подвиги против непокорных Горцев " " 1577 - 1877 " с юбилейной Александровской лентой, пожалованный 1881 г. Августа 3 (первоначально надпись была пожалована 1860 г. Марта 3 - Кизлярскому полку Кавказскаго линейнаго казачьяго войска)
 2-е серебряныя георгиевския трубы " За отличие в Хивинском походе 1873 года " в 4-й сотне, пожалованныя 1875 г. Апреля 17. 
 Знаки отличия на головные уборы : * " За дело 24-го Июля 1854 года и за умиротворение горских племён Тёрской области и Дагестана в 1877 году " в 1-ой полусотне 1-й сотни, пожалованные 1879 г. Января 6 , * " За дело 30-го Августа 1855 года и за умиротворение горских племён Тёрской области и Дагестана в 1877 году " во 2-ой полусотне 1-ой сотни, пожалованные 1879 г. Января 6, * " За умиротворение горских племён Тёрской области 1877 году " во 2-й и 3-й сотне, пожалованные 1879 г. Января 6.
 Белевая тесьма на воротнике и рукавах мундиров нижних чинов, пожалованных 1908 г. Декабря 6.

Командиры полка

 1858—1869 — подполковник Перепеловский В. Г.
 октябрь 1876 — Чавчавадзе Дмитрий Сулханович
 октябрь 1876 —? — полковник Гончаров Иван Григорьевич
 13.06.1881—23.12.1893 — полковник Савенков Н. Н.
 10.01.1894—29.05.1896 — полковник Смирницкий М. А.
 29.05.1896—12.06.1902— полковник Суровецкий Н. С.
 10.071902 — 02.03.1906 — полковник Абрезов Г. Н.
 05.05.1906 —24.02.1909 — полковник Абутков В. Д.
 09.03.1909 — 24.06.1911 — полковник Синюхаев Фока Андрианович
 15.07.1911—04.06.1915 — полковник Рыбалченко Александр Григорьевич
 16.09.1915 —08.11.1916 — полковник Бобрышев В. М.
 08.11.1916—26.08.1917 — полковник Корсун Н. Г.
 сентябрь 1917—1918 — Бочаров С. Г.
 полковник Федюшкин И. К.
 февраль-июнь 1919 — полковник Зимин А. Е.

2-й Кизляро-Гребенской казачий полк 

На начало войны Кизляро-Гребенской казачий полк 2-й очереди был сформирован в течение 10-и дневной мобилизации. Сразу после формирования полк выступил в Гюмри (устар. Александрополь), где вошёл в состав 2-й сводной кавалерийской дивизии Кавказского корпуса. Боевые действия полк открыл снятием турецких пограничных постов. Участвовал в преследовании отступавшей турецкой колонны к Саганлугскому перевалу, а полк сражался под селением Магараджих (устар. Магараджик),  — под Бенлиахметом (устар. Бегли-Ахмет),  — под Аравартаном,  — участвовал в Зивинском сражении.

В том же году, во время общего  наступления русской армии к Аладжадаг (устар. Аладжа, Аладжинские высоты) в Западной Армении, 2-й Кизляро-Гребенской казачий полк вошёл в состав обходной колонны ген.м-ра Б. М. Шелковникова.  полк участвовал в наступлении под Кизыл-Гула, а  оказался в тылу у турецкой армии, расположившейся на Аладжадаг. В Авлияр-Аладжинском сражении 3-и сотни полка  (14-15) октября входили в состав обходной колонны ген.л-та И. Д. Лазарева. В это же время 2-я сотня 2-го Кизляро-Гребенского казачьего полка, совместно с 3-м эскадроном 17-го Нижегородского драгунского полка, под командованием м-ра А. Ю. Витте была направлена на реконгсценировку к селению Хаджи-Халиль. Согласно ВЭ 1912 года, далее события развивались следующим образом:

Возвращаясь, отрядъ наткнулся на шедшіе въ поход. порядкѣ 6 табор. [турецкой] пѣхоты, прорубился сквозь нихъ, но, встрѣтивъ далѣе непроходимый оврагъ, принужденъ б.(был) повернуть назадъ и вторично шашками прорубить себѣ путь, понеся значит. потери людьми и лошадьми; въ этомъ дѣлѣ б. уб. (был убит) хор. Ушинкинъ. (с. 460)

Знаки отличий

 Полковой штандарт - георгиевский " За военные подвиги против непокорных Горцев " " 1577 - 1877 " с юбилейной Александровской лентой, пожалованный 1881 г. Августа 3.
 8-м  серебряныя георгиевския трубы " За взятие Карса 6-го Ноября 1877 года ", пожалованныя 1878 г. Октября 13.

Командиры полка
 1877—1878 — подполковник Климентов И. А.
 июнь 1878 — сентябрь 1878 — подполковник Валуев П. П.
 октябрь 1913 — ноябрь 1916 — полковник Сехин Д. М.
 ноябрь 1916—1918 — полковник Данильченко А. Д.

3-й Кизляро-Гребенской казачий полк 
3-й Кизляро-Гребенской казачий полк, так же как и 2-й, был сформирован в начале Русско-турецкой войны 1877—1878 годов, и, так же как и первый, оставался на Северном Кавказе. В основном полк действовал в Терской области, участвуя по-сотенно в составе различных отрядов, при усмирении восставшего местного населения и занимая кордонную линию.

 Знаки отличий

 Полковой штандарт - простой " За отличие в Турецкую войну и за дела бывшия против Горцев в 1828 и 1820 годах  и за взятие Андии и Дарго в 1845 году " " 1577 - 1877 " с юбилейной Александровской лентой, пожалованный 1881 г. Августа 3.

 Командиры полка 
 1877—1878 — войсковой старшина Золотарев И. П.
 июль 1914 — март 1915 — войсковой старшина Луценко П. Е.
 март-август 1915 — полковник Урчукин Ф. М.
 август 1915 — август 1916 — полковник Блазнов А. Г.
 октябрь 1916—1918 — полковник Аландер С. Н.
 ? — 7 апреля 1919 — полковник Беллик В. П.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Терское казачество
Казачьи полки
Иррегулярные войска Российской империи